Beirut steht für:
 Beirut, die Hauptstadt des Libanon
 Beirut (Band), eine US-amerikanische Folkband
 Beirut (Rapper), deutscher Rapper, der bei dem Label Al Massiva unter Vertrag steht
 Beirut, besser bekannt unter Beer Pong, ist ein Trink- und Geschicklichkeitsspiel
 Beirut (Film), US-amerikanischer Film von Brad Anderson (2018)

Siehe auch: